Ch’ü-chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shaoguan (prefekturhuvudort i Kina), Guangdong, 
 Maba (häradshuvudort), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar